

Cinema 
 The Source – film del 1918 diretto da George Melford
 The Source – titolo originale di The Beats - L'urlo ribelle, film del 1999 diretto da Chuck Workman
 The Source – film del 2002 diretto da Steve Taylor

Letteratura 
 The Source – romanzo di James A. Michener del 1965

Musica 
 The Source – album dei Grandmaster Flash and The Furious Five del 1986
 The Source – album di Ali Farka Touré del 1992
 The Source – album di Jonathan Butler del 2000
 The Source – album di Ayreon del 2017

Altro 
 The Source – rivista statunitense